Aleksandr Zotov – calciatore russo
 Georgij Zotov – calciatore russo
 Nikita Zotov – tutore di infanzia e amico dello zar russo Pietro il Grande
 Vitalij Zotov – cestista ucraino